Џон Хам (; рођен 10. марта 1971) амерички је глумац и телевизијски режисер најпознатији по улози Дона Дрепјера у ТВ серији Људи са Менхетна за коју је добио Златни глобус 2008. године. Хам је након тога био номинован за ову награду још четири пута, а има и 9 номинација за Еми - 6 за улогу Дона Дрејпера и 3 за гостовање у серији 30 Rock.

Имао је мање улоге у филмовима Самац, Град лопова и Деверуше.

Филмографија 

|-
| 2000. || Свемирски каубоји ||-{Space Cowboys}- || млади пилот 2||
|-
| 2001. || Љубав Џесике Штајн ||-{Kissing Jessica Stein}- || Чарлс||
|-
| 2002. || Били смо војници ||-{We Were Soldiers}- || Мет Дилон||
|-
| 2006. || Ајра и Аби ||-{Ira and Abby}- || Рони||
|-
| 2007. || Десетка ||-{The Ten}- || Крис Кнарл||
|-
| 2008. || Дан када је Земља стала ||-{The Day the Earth Stood Still}- || др Мајкл Гранијер||
|-
| 2009. || Самац ||-{A Single Man}- || Хенк Акерли (глас)||непотписан
|-
| 2009. || Украдени животи ||-{Stolen}- || Том Адкинс Млађи||
|-
| 2010. || Шрек срећан заувек ||-{Shrek Forever After}- || Броган (глас) ||
|-
| 2010. || А-тим ||-{The A-Team}- || Агент Линч||непотписан
|-
| 2010. || Град лопова ||-{The Town}- || Адам Фраули||
|-
| 2010. || Урлик ||-{Howl}- || Џејк Ерлик||
|-
| 2011. || Изненадни ударац ||-{Sucker Punch}- || Хај Ролер/Доктор||
|-
| 2011. || Деверуше ||-{Bridesmaids}- || Ени Вокер||номинација - Награда Удружења филмских глумаца за најбољу филмску поставу
|-
| 2012. || Пријатељи ||-{Friends with Kids}- || Миси||
|-
| 2012. || Конгрес ||-{The Congress}- || Дилан Трулинер||
|-
| 2014. || Рука од милион долара ||-{Million Dollar Arm}- || Џ. Б. Бернстин||
|-
| 2015. || Малци ||-{Minions}- || Херб Опакић||
|-
|2017.|| Возач ||-{Baby Driver}-||Џејсон Ван Хорн ||
|-
|2018.|| Тешка времена у Ел Ројалу ||-{Bad Times at the El Royale}-||Сејмор Саливен ||
|-
|2022.|| Топ ган 2: Маверик ||-{Top Gun: Maverick}-|| ||
|-
|- bgcolor="#e6e6fa" align="center"
|colspan=5| Улоге у ТВ серијама
|-
|1996.|| Велики састанак ||-{The Big Date}-||учесник||
|-
|1997.|| Али Мекбил ||-{Ally McBeal}-||неки момак||епизода: -{Compromising Positions}-
|-
|2000.|| Невоље са нормалом ||-{The Trouble with Normal}-|| Џексон||пилот епизода
|-
|2000.|| Хјулијеви] ||-{The Hughleys}-||Баз||епизода: -{Lies My Valentine Told Me}-
|-
|2000–2001|| Градић Провиденс ||-{Providence}-||Берт Ридли||10 епизода
|-
|2002.|| Гилморове ||-{Gilmore Girls}-||Пејтон Сандерс||епизода: -{Eight O'Clock at the Oasis}-
|-
|2002–2004.|| Одељење ||-{The Division}-||инспектор Нејт Басо||16 епизода
|-
|2005.|| Истражитељи из Мајамија ||-{CSI: Miami}-||др Брент Кеслер||2 епизоде
|-
|2005.|| Појнт Плезант ||-{Point Pleasant}-||др Џорџ Форестер||2 епизоде
|-
|2005.|| Чари ||-{Charmed}-||Џек Броди||епизода: -{Ordinary Witches}-
|-
|2006.|| Број3ви ||-{Numb3rs}-||Ричард Класт||епизода: -{Hardball}-
|-
|2006.|| Повезане ||-{Related}-||Дени||епизода: -{Related}-
|-
|2006–2007|| Јединица ||-{The Unit}-||Вилисон Џејмс||5 епизода
|-
|2006–2007|| Шта је са Брајаном ||-{What About Brian}-||Ричард Пович||6 епизода
|-
|2007.|| Програм Саре Силверман ||-{The Sarah Silverman Program}-||момак за кабловску||епизода: -{Muffin' Man}-
|-
|2007–2015|| Људи са Менхетна ||-{Mad Men}-||Дон Дрејпер||92 епизоде, такође продуцент
|-
|2008–2015|| Уживо суботом увече ||-{Saturday Night Live}-||водитељ/различите улоге||10 епизода
|-
|2009–2012|| Телевизијска посла ||-{30 Rock}-||различите улоге||7 епизода
|-
|2010.|| Симпсонови ||-{The Simpsons}-||ФБИ детектив (глас) ||епизода: -{Donnie Fatso}-
|-
|2010–2012|| Конан ||-{Conan}-||Дон Дрејпер||2 епизоде
|-
|2010–2016|| Дечија болница ||-{Childrens Hospital}-||Дерик/Артур Чилдренс||6 епизода
|-
|2011.|| Роботско пиле ||-{Robot Chicken}-||различите улоге||2 епизоде
|-
|2012.|| Амерички тата ||-{American Dad!}-||Џон Хам (глас)||епизода: -{Can I Be Frank (With You)}-
|-
|2012.|| Породични човек ||-{Family Guy}-||Џон Хам (глас)||епизода: -{Ratings Guy}-
|-
|2012–2013|| Највећи догађај у телевизијској историји ||-{The Greatest Event in Television History}-||Рик Сајмон/Дух Џона Хама||2 епизоде
|-
|2012–2013|| Записи младог доктора ||-{A Young Doctor's Notebook}-||старији Владимир Бомгард||8 епизода; извршни продуцент
|-
|2013.|| Бобови хамбургери ||-{Bob's Burgers}-||О.Т. (глас)||епизода: -{O.T.: The Outside Toilet"}-
|-
|2013.|| Арчер ||-{Archer}-||капетан Мерфи (глас)||2 епизоде
|-
|2013.|| Чиста историја ||-{Clear History}-||Вил Хејни||ТВ филм
|-
|2014.|| Интернет терапија ||-{Web Therapy}-||Џеб Мастерс||епизода: -{Comprsitions}-
|-
|2014.|| Црно огледало ||-{Black Mirror}-||Мет Трент||епизода: -{White Christmas}-
|-
|2014–2015|| Паркови и рекреација ||-{Parks and Recreation}-||Ед||2 епизоде
|-
|2015.|| Неуништива Кими Шмит ||-{Unbreakable Kimmy Schmidt}-||Ричард Вејн Гари Вејн||3 епизоде
|-
|2015.|| Седам дана у паклу ||-{7 Days in Hell}-||наратор ||ТВ филм
|-
|2015.|| Врело америчко лето: Први дан кампа||-{Wet Hot American Summer: First Day of Camp}-||Соко||4 епизоде
|-
|2016.|| Сунђер Боб Коцкалоне ||-{SpongeBob SquarePants}-||Дон Групер (глас) ||епизода: -{Factory Fresh}-
|-
|}

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1971.
Амерички глумци
Добитници награде Еми
Добитници награде Златни глобус
Амерички гласовни глумци